Konewa oder Konjewa ist der Familienname folgender Personen:

 Jekaterina Sergejewna Konewa (* 1988), russische Dreispringerin
 Maryna Konjewa (* 1987), ukrainische Taekwondoin

Konewa (kyrillisch Конева) ist der geographische Name von:

 Konewa (Ort), Dorf in der ukrainischen Oblast Winnyzja
 Konewa (Fluss), Fluss in Russland, Region Perm

Siehe auch:
 Koneva